En France métropolitaine, on dénombre douze occurrences du toponyme Barrau , dont quatre précédées du locatif "en", et une, au pluriel, précédée de l'article "les". On trouve aussi un nom de ruisseau. Ce toponyme se concentre sur le territoire de trois départements.

Toponyme

Département de l'Aveyron 
 Barrau, lieu-dit habité de la commune de Foissac,

Département du Gers 
 Barrau, château sur une motte, commune de Castex-d'Armagnac,

Département de la Haute-Garonne 
Barrau, lieu-dit de la commune de Saint-Pierre,
 Barrau, moulin en activité sur la rivière Arize, commune de Montesquieu-Volvestre,
 En Barrau, lieu-dit de la commune de Labastide-Beauvoir,
 En Barrau, lieu-dit à Trébons-sur-la-Grasse,
 Les Barraux, lieu-dit à Vallègue,

Département du Tarn 
 En Barrau, lieu-dit à Algans,
 Barrau, lieu-dit à Coufouleux,
 Barrau, lieu-dit à Ronel,
 Barrau, lieu-dit à Saint-Genest-de-Contest,
 En Barrau, hameau de Saint-Lieux-lès-Lavaur,
 Les Barraux, lieu-dit à Salvagnac.

Odonyme 
 Ruisseau de Barrau, lieu-dit de Montastruc, Lot-et-Garonne.

Autres formes voisines

Paronymes 
Dans d'autres départements, on trouve d'autres formes approchantes (liste non exhaustive): 
 Barau, lieux-dits dans l'Aude (Pech-de-Barau) ;
 Baraut, dans le Tarn (Plaine de Baraut)
 Barreau, qui est le plus fréquent: vingt-huit occurrences de lieux-dits ;
 Barraud, lieux-dits dans les départements de la Creuse, de la Gironde, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Vienne (Masbarraud, Puy Barraud), de Saône-et-Loire (Les Barrauds) ; 
 Barrault en Eure-et-Loir et dans la Gironde ;
 Barraute, commune dans les Pyrénées-Atlantiques ; 
 Barraux, château dans le département de l'Isère.

Dérivés, composés 
 Barral, six occurrences, dont une au nord de la Loire (château Barral à Clamart (95).
 La Barauderie, Baraudie, dans le Cher, l'Indre, en Haute-Vienne, Seine-Maritime, Dordogne, La Baraudière (composé médiéval sur l'ancien prénom Barau, propriétaire du domaine)

Notes et références 

Homonymie de toponyme